Pistolet pneumatyczny 10 m kobiet to konkurencja rozegrana 10 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 44 zawodniczek. Każda z nich oddała 40 strzałów (4 serie po 10 strzałów). Strzały są punktowane od 1 do 10 pkt. Do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych zawodników. Polskę reprezentowała Mirosława Sagun-Lewandowska, która awansowała do rundy finałowej (7. miejsce w rundzie kwalifikacyjnej) oraz Sławomira Szpek, która zajęła 30. miejsce w rundzie kwalifikacyjnej. Rosjanka Natalja Padierina ustanowiła wynikiem 391 punktów rekord olimpijski rundy kwalifikacyjnej.

DNF Nie ukończyła konkurencji;
Q Kwalifikacja do finału
OR Rekord olimpijski

Runda finałowa 
Finałowa seria liczyła 10 strzałów dla każdego uczestnika. Ostateczny wynik uzyskany przez poszczególnych zawodników w rundzie finałowej jest sumą punktów uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej i finałowej. Strzały są punktowane od 1 do 10,9 punktu. Zdobywczyni złotego medalu Chinka zawodniczka Guo Wenjun ustanowiła rekord olimpijski. Polka Mirosława Sagun-Lewandowska zajęła 5. miejsce.

OR Rekord olimpijski

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008